Toponímia:
 Lille  Lilla , municipi del nord de França, integrada al departament del Nord i capital de la regió de Nord-Pas-de-Calais
 Lille (Bèlgica), municipi belga de la província d'Anvers a la regió de Flandes
 Lille Skensved, municipi de Dinamarca
 Miscel·lània:
 Lille Nord, línia de ferrocarril entre Hillerød i Helsingør a Dinamarca
 Lille Olympique Sporting Club Métropole